Línea 80 puede referirse a:
 Línea 80 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 80 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 80 de autobuses urbanos de Barcelona.